

Geografia

Austria 
 Mannsdorf an der Donau – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Niemcy 
 Mannsdorf – dzielnica Parsberga

Zobacz też 
 Manndorf
 Manndorff